Флаг Игри́нского района — является одним из официальных символов муниципального образования «Игринский район» Удмуртской Республики Российской Федерации.

Принят решением Игринского районного Совета депутатов Удмуртской Республики от 28 июня 2007 года.

Описание 
Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Игринского района в зелёном, красном, белом, жёлтом и чёрном цветах.

См. также 
 Герб Игринского района

Примечания 

Игринский район
Флаги с изображением стрелы
Флаги с изображением ели
Флаги с изображением шкуры животного